Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2012 проходили с 5 по 12 августа. Были разыграны 18 комплектов наград.

Сборные России и Японии завоевали по 4 золотые награды, при этом японки победили в 3 из 4 категорий женской борьбы. По общему количеству наград в борьбе первое место заняли россияне. При этом сборная России выиграла на 2 золотые награды меньше, чем в 2008 году в Пекине.

Знаменитые японки Саори Ёсида (до 55 кг) и Каори Итё (до 63 кг) выиграли в Лондоне свои третьи в карьере золотые олимпийские медали. Своё третье золото выиграл также Артур Таймазов (до 120 кг) из Узбекистана, на счету которого также серебро 2000 года (в 2017 году МОК лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года, а в 2019 году — золотой медали Игр 2012 года).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Борьба на официальном сайте Игр  
 Международная федерация борьбы